Die Flucht bezeichnet:

 Die Flucht (Bulgakow), Drama von Michail Bulgakow (1928)
 Die Flucht (Schauspiel), Theaterstück von Ernst Waldbrunn und Lida Winiewicz (1965)
 Die Flucht (Roman), US-amerikanischer Jugendroman von Ally Condie (2012)

Filme:
 Die Flucht (1910), deutscher Stummfilm aus der Reihe Arsène Lupin contra Sherlock Holmes
 Die Flucht (1971), sowjetischer Spielfilm von Alexander Alow und Wladimir Naumow
 Die Flucht (1977), deutscher Spielfilm von Roland Gräf
 Die Flucht (1978), deutscher Spielfilm von Hajo Baumgärtner
 Die Flucht (2007), deutscher Fernsehfilm von Kai Wessel
 Die Flucht (Dokumentarfilm), polnischer Dokumentarfilm von Marek Pawłowski (2007)

Siehe auch:
 Flucht (Begriffsklärung)
 Auf der Flucht